Дани́ловская слобода́
 Даниловская слобода — историческая местность в Москве
 Даниловская слобода Переславля-Залесского
 Даниловская слобода — название города Данилов до 1777 года